Изабела (Isabella, Isabelle, Isabell, Isabel) може да се отнася за:

 Изабела I (Йерусалим) (1170 – 1205), кралица на Йерусалим
 Изабела II Йерусалимска
 Изабела от Хенегау (1170 – 1190)
 Изабела от Ангулем (1188 – 1246), кралица на Англия, съпруга на Джон Безземни
 Изабела Люксембургска (1247 – 1298)
 Исабела Арагонска (Франция) (1247 – 1271), кралица на Франция, съпруга на крал Филип III
 Изабела Люксембургска (1247 – 1298)
 Изабела Бургундска (1270 – 1323)
 Изабела Френска (1295 – 1358), кралица на Англия
 Изабела Баварска (1370 – 1435), кралица на Франция
 Изабела Ягелонска, дъщеря на полския крал Зигмунт I Стари
 Изабела (Лотарингия) (1400 – 1453), херцогиня на Горна Лотарингия
 Исабела Кастилска, съпруга на Фердинанд II Арагонски
 Изабела Хабсбург, кастилска инфанта
 Изабела д’Есте
 Изабела Фарнезе, втората съпруга на краля на Испания Филип V
 Изабела Арагонска (Милано) (1470 – 1524), херцогиня на Милано
 Мария-Изабела Бурбон-Пармска, дъщеря на херцог Филип I Бурбон-Пармски
 Мария-Изабела де Браганса, втора съпруга на испанския крал Фернандо VII
 Изабела де Коимбра (1432 – 1455), кралица на Португалия от 1448 г.
 Изабел дьо Валоа, дъщеря на френския крал Шарл VI и принцеса Изабела Баварска
 Изабела Португалска (1503 – 1539)
 Изабела-Клара Испанска (1566 – 1633), испанска инфанта и щатхалтер на Испанска Нидерландия
 Исабела II, кралица на Испания
 Мария Тереза Изабела фон Хабсбург-Лотарингска (1816 – 1867), австрийска ерцхерцогиня и кралица на Двете Сицилии